James Byrne (bisschop) uit de Verenigde Staten
 James Byrne (golfer) uit Schotland 
 James Byrne (violist) uit Ierland
 James Byrne (voetballer) uit Australië
 James Byrne (zeiler) (*1948) uit Australië